

Anno 
 779 o 779 a.C.

Codici 
 779 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di David Dunlap Observatory, a Richmond Hill, nella regione canadese dell'Ontario

Matematica 
 779 – numero